Нешвил има више значења:
 Нешвил
 Нешвил (Џорџија)
 Нешвил (Илиноис)
 Нешвил (Арканзас)
 Нешвил (Индијана)
 Нешвил (Канзас)
 Нешвил (Мичиген)
 Нешвил (Охајо)
 Нешвил (Северна Каролина)